Тума́ново  —  железнодорожная станция Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в одноимённом селе Смоленской области. Станция не оборудована турникетами.

Производится остановка пригородных электропоездов в сторону Москвы и Вязьмы.

Недалеко от станции располагается село Туманово и деревня Прогресс.

Расстояние до Москвы — 208 км.

История

Ссылки 
Расписание электропоездов

Примечания 
Код АСУЖТ

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области